Église de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu est un nom porté par différents édifices chrétiens orthodoxes :

Chine 
 Église de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu de Harbin dans le Heilongjiang.

Russie 
 Église de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu d'Ostojenka à Moscou ;
 Église de la Résurrection-du-Christ-et-de-l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu à Moscou.

Serbie 
 Église de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu de Belanovica à Ljig ;
 Église en bois de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu de Donja Jablanica à Čajetina ;
 Église de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu de Goleša à Priboj ;
 Église en bois de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu de Planinica à Mionica.

Ukraine 

 Église de l'intercession de Khortytsia.
 Église de l'Intercession de Fastiv.

Voir aussi 
 
 

IntercessionMèreDeDieu